A45 ou A-45 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Automobile 
 Mercedes-Benz A45 AMG, version sportive de la Mercedes-Benz Classe A (W176 et W177).

Autoroutes
  Autoroute allemande A 45 reliant Dortmund à Aschaffenbourg ;
  Autoroute espagnole A-45 reliant Cordoue à Malaga ;
  Autoroute française A45, ancien projet d'autoroute qui devait relier La Fouillouse à Brignais.

Routes
  Route britannique A45 reliant Birmingham à Thrapston ;
  Route nord-irlandaise A45 reliant Granville à Tamnamore.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres